Vineyard (Califòrnia), concentració de població designada pel cens del Comtat de Sacramento a l'estat de Califòrnia  (EUA)
 Vineyard (Utah), població a l'estat de Utah (EUA)
 New Vineyard, població a l'estat de Maine (EUA)